Иван Петрович Симоненко (род. 17 февраля 1957 года, в селе Коропье, Козелецкого района Черниговской области) — советский и украинский политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины второго созыва (1994—1998). В 1998—2009 гг. — председатель партии «Русско-Украинский союз» (РУСЬ).

Биография 
Закончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко в 1989 году, философский факультет. Кандидат политических наук.

1976—1984 гг. — инженер производственной базы Коммунар Черниговского района.

В 1978—1980 гг. — служба в Советской армии.

В 1984—1989 гг. — учёба в Киевском государственном университете. В 1989 г. — преподаватель истории в средней школе № 10 города Чернигова.

1989—1991 — инструктор, заведующий сектором, консультант Новозаводского райкома и Черниговского горкома Компартии Украины.

1991—1994 гг. — учеба в аспирантуре Киевского государственного университета, преподаватель института региональной экономики и управления в городе Чернигове.

1994—1998 гг. — народный депутат Украины, председатель подкомитета Комитета по вопросам экономической политики и управления народным хозяйством, председатель депутатского объединения «Союз» Верховной Рады Украины.

В 2001—2003 гг. — член президиума ВОО «Русское движение Украины». В 2002 году выступал за возвращение вещания в украинском эфире российских телеканалов.

В 2002—2005 гг. — секретарь движения «Наследники Богдана Хмельницкого».

С 2005 года — сопредседатель избирательного блока Н. Витренко «Народная оппозиция», представленного в местных органах власти Юго-Востока Украины.

С 1998 года — председатель партии «Русско-Украинский союз» (РУСЬ). В июне 2008 года участвовал в митинге против НАТО.

20 июня 2009 года на VII съезде Иван Симоненко был смещен с занимаемой должности председателя партии. Как говорилось в сообщении пресс-службы партии, «Его нежелание заниматься партийным строительством, а также деструктивные действия, направленные на разрушение партийного единства, были решительно осуждены большинством членов ЦК, который на своем заседании поставил вопрос о немедленном переизбрании председателя партии».
Часть партийцев во главе с ним заявила о нелегитимности Съезда и непризнании его результатов. Они провели свой VII съезд, на котором было объявлено об исключении из партии группы, поддержавшей избрание нового лидера — Д. Шевчука. Судебные разбирательства ещё продолжаются.

Семья 

Женат, воспитывает сына.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт партии «Русско-украинский Союз» (РУСЬ)
 УкрИнформБюро. Досье-С. Симоненко Иван Петрович
 Руський блок 
 Украина в роли кролика. Как выбраться из ловушки?
 Публикации Симоненко на сайте lentacom.ru
 Иван Симоненко, санитар палаты N6 

Общественные деятели Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Выпускники философского факультета Киевского университета